46 – rok
 46 p.n.e.
 46 (liczba)